Il singolare del torneo di tennis Whistler Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Fabio Silberberg che ha battuto in finale David Witt 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Chuck Adams (semifinali)
 Chris Garner (secondo turno)
 Chris Pridham (primo turno)
 Steve Bryan (secondo turno)

 Dan Goldie (secondo turno)
 Nicola Bruno (secondo turno)
 Brad Pearce (primo turno)
 Steve DeVries (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Whistler Challenger 1991